Als Behang bezeichnet man 
 Hängeohren der Hunde
 den Traubenansatz am Rebstock
 Rollladen#Rollpanzer
 Kötenbehang, Langhaar zum Schutz der Fesselbeuge bei Pferden